Il singolare dell'Ameritech Cup 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Monica Seles era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nataša Zvereva ha battuto in finale 6–3, 7–5  Chanda Rubin.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Navrátilová (quarti di finale)
  Lindsay Davenport (quarti di finale)
  Helena Suková (secondo turno)
  Zina Garrison-Jackson (quarti di finale)

 Magdalena Maleeva (semifinali) 
 Nataša Zvereva (campionessa) 
 Lori McNeil (semifinali) 
 Ann Grossman (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Ameritech Cup 1994